Hunter har flere betydninger:

 Hawker Hunter – Engelsk jetjager fra 1950'erne.
 Hunter force – Engelsk militærenhed, som er specialiseret i at opspore fjentlige specialstyrker.
 Evan Hunter – Amerikansk forfatter.
 Hunter S. Thompson – Amerikansk forfatter.
 Engelsk udtryk for jæger.
 Hunter (Spyro) er en fiktiv figur i computerspillet Spyro the Dragon
 Hunter (tv-serie) – amerikansk politiserie